Ligusticum adonidifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Ligusticum adonidifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
adonidifolium